Китайские татары () — национальное меньшинство в Китае. Один из 56 официально признанных народов КНР. Являются потомками татар, переселившихся в Китай в XIX веке.

В основной проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В КНР имеется татарская национальная волость. По вероисповеданию мусульмане-сунниты. При письме используют арабское письмо.

История 
Предками современных китайских татар являются сибирские и волжские татары. К XIX веку, прежде всего благодаря татарским купцам в Средней Азии сформировалось значительное татарское меньшинство. В дальнейшем, татарское купечество начало переселятся из Средней Азии в принадлежавшей тогда Империи Цин Восточный Туркестан, в большей степени занимая север региона — такие города, как Кульджа, Чугучак и Урумчи.

Первоначально, татары не выделялись китайскими властями как отдельный народ и относились к народности хуэй (мусульмане). Для детей татар-переселенцев к концу XIX века в Китае начали появляться татарские школы.

Во второй половине XIX — начале XX веков татары начали появляться и в Маньчжурии . В большей степени в таких городах, как Харбин , Маньчжурия, а так же на различных станциях КВЖД. Татары проживающие в Маньчжурии, в отличие от тех, что жили в Синдзяне продолжали контактировать с русскими, в основном с такими же переселенцами. Позже маньчжурская община татар полностью растворилась, ее представители разъехались по большим городам или другим странам, а синдзянская постоянно сокращается

Известные представители 
 Маргуб Исхаков — китайский государственный, военный и политический деятель.
 Хабиб Юничев — политик, журналист и педагог.
 Бурган Шахиди — политический и государственный деятель Китая.
 Миркасым Усманов — советский и российский историк, археограф, доктор исторических наук, действительный член Академии наук Республики Татарстан, профессор Казанского государственного университета, заслуженный деятель науки ТАССР (1984). заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003).
 Балкис Кармышева — видный советский и узбекский этнограф-тюрколог, кандидат исторических наук (1951, по монографии), доктор исторических наук (1978, по монографии). Научный сотрудник Института истории АН ТаджССР (1945—1956), Института этнографии АН СССР (с 1956). Научный интерес: коренные народы Средней Азии, Казахстана, Урала.
 Нурания Кармышева — советский геоботаник, доктор биологических наук (1976), систематик растений.
 Бахтияр Табеев — художник-импрессионист, педагог. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1988), Союз художников СССР (Казахская ССР (1970 года)) и член Международного центра искусств в Париже (с 1998 года).
 Камиль Муллашев — казахстанский художник татарского происхождения. Заслуженный деятель Казахстана (1996), Народный художник Татарстана (2003). Лауреат Государственной премии Казахстана (2016) и Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2009). лауреат премии Ленинского комсомола (1981).
 Надир Давлет — турецкий тюрколог и журналист. Профессор Мармарского университета. Иностранный член Академии наук республики Татарстан

Примечания

Ссылки 

Татарская диаспора
Народы Китая